TrES-1b je exoplaneta v souhvězdí Lyry vzdálená od Země 500 světelných let. Hmotnost a poloměr této planety napovídají, že se jedná o plynného obra, který je svým složením podobný našemu Jupiteru. Na rozdíl od Jupitera však tato planeta obíhá velice blízko své mateřské hvězdě GSC 02652-01324 (což je oranžový trpaslík), od které je vzdálena 0,04 AU a spadá tedy do kategorie známé jako horké Jupitery.

Reference

Externí odkazy 
 

Exoplanety v souhvězdí Lyry